Marksville ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Marksville (Louisiana), im Avoyelles Parish
 Marksville (Mississippi)
 Marksville (South Dakota)
 Marksville (Virginia)

Siehe auch:
 Marksville Commercial Historic District, ein historischer Platz des NRHP im US-Bundesstaat Louisiana NRHP-Nr. 83000489
 Marksville Prehistoric Indian Site, ein historischer Distrikt des NRHP im US-Bundesstaat Louisiana, NRHP-Nr. 66000372